Ю́рий Ка́рпов:
 Карпов, Юрий Александрович (1937—2021) — советский и российский химик-технолог, академик РАН.
 Карпов, Юрий Глебович (род. 1945) — российский математик.
 Карпов, Юрий Львович (1912—1996) — советский учёный и конструктор.
 Карпов, Юрий Михайлович (1938—2017) — слесарь Рыбинского завода полиграфических машин; Герой Социалистического Труда.
 Карпов, Юрий Степанович (1931—2001) — разработчик систем управления бортовой аппаратуры космических кораблей.